Abbaye de Moutier peut désigner :
 Abbaye de Moutier-d'Ahun, dans la Creuse (France) ;
 Abbaye de Moutier-Grandval, dans le canton de Berne (Suisse) ;
 Abbaye et église du Moutier, à Thiers (Puy-de-Dôme).